Илья (Илико) Георгиевич Пирцхалаишвили (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 

Из крестьян.

В 1905 году поступил на медицинский факультет Императорского Новороссийского университета. 2 апреля 1908 года был арестован и обвинён в членстве в социал-демократической партии. После года и четырёх месяцев лишения свободы Одесский военный суд оправдал его вместе с восемью другими студентами, но в университет он не вернулся.

В 1913 году окончил юридический факультет Московского университета. В последующие годы работал в качестве присяжного.

После революции 1917 года был комиссаром города Кутаиси, спикером городского совета Кутаиси. С ноября 1917 года — заместитель министра труда Закавказского правительства. Был членом Национального совета Грузии. В 1918 году подписал Декларацию независимости Грузии. В феврале 1919 года избран в Тифлисский городской совет, 12 марта 1919 года — членом Учредительного собрания Грузии и работал в юридическом, пенсионном, избирательном и трудовом комитетах. В январе 1921 года вместе с другими 11 членами социал-демократической партии они сформировали оппозиционную группу «Луч» («Схиви»), которая 11 февраля того же года организовала отдельную фракцию.

Он остался в Грузии после советизации Грузии в 1921 году и активно участвовал в движении сопротивления. С 1924 года отошёл от политической деятельности. Жил и работал в Тбилиси, последний адрес — ул. Мачабели, 7. Член коллегии защитников. Работал юрисконсультантом Шелк-управления.

Арестован 14 июня 1937 года по обвинению в принадлежности к меньшевистскому контрреволюционному центру. Расстрелян 17 сентября 1937 года

Примечания

Ссылки 
 ილიკო ფირცხალაიშვილი

Литература 
 საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. -თბ., 2016.-გვ.396

Члены Учредительного собрания Грузии
Персоналии:Кутаиси
Персоналии:Тбилиси
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1937 году